Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) — акционерное общество, основанное в ноябре 2011 года по инициативе Президента РФ с целью поддержки инфраструктурных и промышленных проектов в дальневосточном макрорегионе и в Арктике. Единственный акционер фонда и Генеральный директор — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».  С декабря 2020 года до мая 2021 года Генеральным директорам был Довлатов, Артём Сергеевич. Активы Фонда развития Дальнего Востока и Арктики в 2020 году составляют 60 млрд рублей.

Задачи Фонда 
 Финансирование крупных промышленных и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике в виде займов и прямых инвестиций;
 Разработка цифровых сервисов для инвесторов в аквакультуру и лесной комплекс;
 Поддержка малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке;
 Развитие международного сотрудничества;

Результаты деятельности 
 Фонд развития Дальнего Востока и Арктики инвестировал в 20 проектов 65,3 млрд рублей. Общий объём инвестиций в проекты, реализуемые при поддержке ФРДВ, составляет 537 млрд рублей 

 ФРДВ разработал онлайн-сервис для инвесторов в аквакультуру на Дальнем Востоке. Он позволяет инвесторам самостоятельно наметить на электронной карте участок морской акватории и подать заявку на его приобретение через систему электронных торгов. Такая технология формирования участков морской акватории применена в России впервые. Первые торги прошли в июле 2018 года.

 ФРДВ разрабатывает цифровую платформу Лесвосток.рф для инвесторов в лесную отрасль .Для её внедрения в экспериментальном режиме на территории Дальнего Востока разработан проект соответствующего федерального закона
 В 2017 году при участии ФРДВ, Роснано и РВК создан Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий с общим капиталом на первом этапе до 5 млрд рублей. В сентябре 2018 года анонсированы первые проекты дальневосточного техфонда.

Участие в финансировании проектов развития региона 
Промышленные проекты

 Строительство второй и третьей очередей завода по глубокой переработке сои в ТОР «Белогорск».

 Строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса в ТОР «Михайловская» (Приморский край) мощностью 77 тысяч тонн продукции в год.

 Строительство ГОК Инаглинский (Южная Якутия). Проектом предусмотрено строительство шахты, обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры.

 Создание круглогодичного тепличного комплекса в Якутске совместно с японской компанией «Хоккайдо Корпорейшн».
 Строительство газохимического комплекса по производству метанола на экспорт в ТОР «Нефтехимический» (Приморский край)
 Строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 56 млн т руды в год на базе месторождения Малмыжское (Хабаровский край)
  19.08.2021 Резидент территории опережающего развития «Камчатка», компания «Русак» построил в  Карагинском районе, в 700 км от Петропавловска-Камчатского цех по переработке рыбной продукции, производительностью более 100 тонн в сутки. Предприятие специализируется на выпуске свежемороженой продукции лососевых, икры свежемороженой и соленой. Комплекс расположен в месте пересечения акваторий рек  Ивашка,  Дранка,  Русакова, которые являются одними из наиболее стабильных и продуктивных нерестовых рек на побережье Восточной Камчатки. В бассейне водятся все виды тихоокеанских лососей и несколько видов гольцов. Проект стоимостью 560 млн рублей реализован по соглашению об инвестиционной деятельности с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики  (КРДВ), подведомственной  Минвостокразвития. На предприятии создано 191 рабочее место, в том числе для местных жителей.

По данным КРДВ, территория опережающего развития «Камчатка» – самая многочисленная по количеству резидентов. На сегодняшний день инвестиционную деятельность ведут 115 компаний с проектами на сумму 174,3 млрд рублей и планами создать более 10 тыс. рабочих мест. Причем пятая часть резидентов ТОР «Камчатка» свои проекты уже реализовала – 22 предприятия запущено. Из заявленного объема инвестиций 20,1 млрд рублей уже фактически вложены, на действующих предприятиях создано более 6 тыс. рабочих мест . 
 27.12.2021 В нижнем течении  реки Кехта   Соболевского района построен рыбоперерабатывающий завод. Мощности рассчитаны на производство от 200 до 250 тонн готовой продукции в сутки. Предприятие выпускает мороженую продукцию: нерку, горбушу, кету, кижуча, гольца, молоки лососевых рыб, а также минтай, камбалу, навагу, корюшку, треску и палтуса. Кроме того, завод производит икру лососевую зернистую соленую весовую, икру лососевую мороженую ястычную, икру минтая и наваги мороженую. Из рыбных отходов производятся рыбная мука и технический рыбный жир, а очистные сооружения обеспечивают сброс использованных вод после глубокой очистки.

В рамках проекта построены рыбоперерабатывающий цех, здание холодильника, общежитие и столовая для работников, контрольно-пропускной пункт и хозяйственные объекты, подъездная дорога. Завод оснащен высокоэффективным производственным и холодильным оборудованием отечественного и зарубежного производства. Бережную перекачку и транспортировку рыбы в приемный бункер завода, сводя к минимуму возможное воздействие на окружающую среду, обеспечивают рыбонасосная установка и рыбопровод.

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестиции в проект составили 200 млн рублей, общие вложения резидента в создание завода достигли 1,8 млрд рублей. На рыбохозяйственном предприятии, поселкообразующем для села Устьевое Соболевского района, создано 206 новых рабочих мест .

Инфраструктурные проекты

 Строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. Мост соединит российское село Нижнеленинское с китайским городским уездом Тунцзян, его пропускная способность составит 20 млн тонн грузов. Ввод в эксплуатацию намечен на вторую половину 2021 года.

 Строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда» в ТОР «Большой Камень» (Приморский край).

 Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Хабаровска. Пропускная способность нового пассажирского терминала составляет 3 млн пассажиров в год . Введен в эксплуатацию осенью 2019 года

 Строительство 2 грузопассажирских паромов Ванино-Холмск (Хабаровский край).

 Строительство объектов инфраструктуры для Сахалинской ГРЭС-2 (Сахалинская область), обеспечивающих энергоснабжение, водоснабжение, автомобильное и железнодорожное сообщение, золошлакоудаление. Станция введена в эксплуатацию в ноябре 2019 году.
 Обновление подвижного состава сахалинских железных дорог (Сахалинская область): закупка нового подвижного состава — высокотехнологичных рельсовых автобусов РА-3.

Примечания

Литература 
Дополнительное чтение

Ссылки 
 Официальный сайт фонда

Инвестиционные фонды
Государственные внебюджетные фонды России
Инвестиции в России